Сибай (башк. Сибай) — многозначный термин.

 Сибай — город республиканского подчинения в Башкортостане Российской Федерации. 
 Сибай (аэропорт) — аэропорт одноимённого города в Башкирии. 
 Сибай (станция) — железнодорожная станция. (Россия, Республика Башкортостан).

См. также 
 Старый Сибай — село в Баймакском районе Башкортостана, административный центр Сибайского сельского поселения.